Вилья́м Макси́мович Ва́йнер (; ; William Weiner) (род. 25 ноября 1955, Ереван) — армянский советский и израильский , ,  и музыкально-общественный деятель. Заслуженный деятель искусств Республики Армения (2008), член Союза композиторов Израиля (2013), президент Еврейского Культурного Центра «Менора» в Армении (1994), директор Ереванского Государственного Камерного Хора (2018).

Биография 
Вильям Максимович Вайнер родился 25 ноября 1955 г. в Ереване в еврейской семье.
Композитор, инструменталист, за плечами которого школа-десятилетка для одаренных детей им. Чайковского (1963—1974) и Ереванская государственная консерватория им. Комитаса, которую окончил с отличием по классу скрипки у профессора Жана Тер-Мергеряна (1974—1979). Более тридцати лет проработал в качестве скрипача, а затем и постоянного автора-композитора с Симфо-джаз-оркестром Общественного радио и телевидения Армении.

Одновременно Вилли Вайнер активно занимался педагогической деятельностью (1979—1992): вел класс скрипки в ереванских детских музыкальных школах, а также в Ереванской гос. консерватории им. Комитаса. Параллельно более 12 лет (1977—1989) пел в Мужском камерном хоре Ереванского оперного театра, с которым выступал во многих городах мира. При его личном содействии и участии впервые за всю историю армянской музыкальной культуры вышел в свет диск с записью оригинала трехголосной Литургии для мужского хора Комитаса, выпущенный фирмой «Мелодия» (1989).

Вилли Вайнер является автором симфонических, джазовых, камерно-инструментальных, фортепианных и хоровых произведений. Он создал цикл еврейских оркестровых произведений, представленных в трех авторских альбомах («ЭКСОДУС», «МЕЧТА» и «МОЙ НАРОД») (1997—2009). Его музыка звучит сегодня в исполнении известных музыкантов во многих странах мира, в том числе в Армении, Грузии, России, Израиле и Германии. По госзаказу Министерства культуры Армении издан также нотный сборник композитора «Фортепианные пьесы „in C“» (ISBN 978-9939-50-176-5, 2011), который уже стал частью библиотек ведущих музыкальных академий Европы.

Общественная деятельность Вилли Вайнера заслуживает особого внимания. Он был одним из лидеров еврейского движения с 70-х годов и стоял у истоков создания Еврейской Общины в Армении. В самые тяжелые годы становления независимого армянского государства (1992—1995) был главой Общины. В 1994 г. им основан Еврейский Культурный Центр «Менора». По сей день под его руководством проводится множество фестивалей, концертов и культурных мероприятий.

За выдающийся многолетний вклад в культуру страны композитору присвоено почетное звание — Заслуженный деятель искусств Республики Армения (2008). К 30-летнему творческому юбилею за выдающийся вклад в развитие классической музыкальной культуры страны, а также за значительные достижения в области пропаганды принципов толерантности ему вручена Почетная грамота Министерства культуры Армении (2011). С 2013 года Вилли Вайнер член Союза композиторов Израиля. За многолетний выдающийся вклад в культуру страны к 40-летнему творческому юбилею маэстро Вайнер награжден Золотой медалью Министерства культуры Армении (2015).

История семьи 
В 1927 году семья его отца Мордха (Максима) Зейликовича Вайнера эмигрировала из родной Умани в Америку, но позднее обосновалась в Голландии, близ Роттердама, в городе Схидам, где они прожили 13 лет. В книге «Тени над Схидам 2» («Schaduwen over Schiedam 2» ISBN 9070450259, 1996) о судьбе евреев в годы немецкой оккупации (1941—1945), изданной на основании голландских муниципальных архивов, есть целая глава «Семья Вайнер», в которой подробно описывается трагическая история их депортации. Впервые Вайнеры попали в Армению в 1941 г. Из концлагеря под Берлином, благодаря советским паспортам, их чудом вывезли на известном «Спецэшелоне» через всю Европу в город Ленинакан (ныне Гюмри). Ленинакан был конечным пунктом обмена евреев — советских граждан, проживающих в Западной Европе, на немцев — дипломатов, работающих в СССР. Чудовищные события этого обмена описаны в книге Валентина Бережкова «С дипломатической миссией в Берлин 1940—1941» (1966). После двух месяцев нахождения в ереванском накопителе (лагере для заключенных за Шинным заводом), последовала жестокая ссылка «политически ненадежных» в Северный Казахстан (1941—1946). Семья покинула Армению без главы семейства (деда композитора — Зейлика Мордковича Вайнера), ему пришлось срочно лечь в больницу из-за прободения язвы желудка. Осенью 1946-го бабушка Мириам Айзиковна Вайнер (Червоная) с четырьмя детьми (Максимом, Кларой, Броней и Лидой) получила разрешение на выезд и вернулась в Ереван в надежде найти своего мужа, но никаких следов его существования обнаружить не удалось…

Семья матери Вилли Вайнера Иды Марковны Иерусалимской (с его бабушкой — Мириам Пинхасовной Иерусалимской (Вязовской) и дедушкой — Марком Моисеевичем Иерусалимским (Мордхе-Мойше Вольковичем)) в 1941 г. из родных Черкасс эвакуировалась в Киргизию, и только в 1944-м они вернулись домой. В 1953 г. Ида Марковна окончила Киевский государственный университет и приехала в Ереван по приглашению друзей. Её познакомили с Максимом Вайнером, а через два года родился Вилли…

Максим Зейликович и Ида Марковна вместе с детьми — сыном Вильямом и дочерьми Зинаидой и Мариной — прожили в Ереване более 40 лет. В ноябре 1993 г. все они вместе с внуками репатриировались в Израиль, где обосновались в городе Акко. А Вилли Вайнер по сей день живёт и работает в родном Ереване.

Творчество

Оркестровые сочинения 
 «Исход» (Эксодус) (2000, для симфонического оркестра)
 «Мой Иерусалим» (1998, для кларнета, скрипки и симфонического оркестра)
 «Хассидский танец» (1997, для кларнета и симфонического оркестра)
 «Смешная история» (Майсэ) (1999, для кларнета и симфонического оркестра)
 «Местечко» (Штэтл) (1999, для трубы и симфоджаз оркестра)
 «Рандеву» (2005, для симфоджаз оркестра)
 «Старый Шарманщик» (2000, для фортепиано и симфонического оркестра)
 «Колыбельная» (1998, для кларнета, гитары, флейты и струнного оркестра, с вокалом баса и альта)
 «Песнь песней» (1999, для трубы, фортепиано и симфонического оркестра)
 «Песнь любви» (2006, для тенор саксофона, кларнета, трубы и симфоджаз оркестра)
 «Мечта» (Халом) (2002, для тенор саксофона, кларнета, трубы, тромбона и биг-бэнда)
 «Еврейское танго» (2000, для кларнета, аккордеона и симфоджаз оркестра)
 «Осенний роман» (2003, для тенор саксофона, кларнета, трубы, тромбона и симфоджаз оркестра)
 «Клезмер» (2001, для кларнета и биг-бэнда)
 «Радость» (Симха) (2001, для трубы, кларнета и биг-бэнда)
 «Лилия Якова» (Шошанат Яаков) (2001, для кларнета, трубы и симфонического оркестра)
 «Напев» (Нигун) (2000, для кларнета и симфонического оркестра)
 «Танец Царицы Эстер» (2003, для фортепиано и симфонического оркестра)
 «МАКАБИ» (2003, для фортепиано и симфонического оркестра)
 «Суета сует» (2002, для фортепиано и симфонического оркестра)
 «Мой народ» (Ами) (2006, для скрипкии симфонического оркестра)
 «Лехаим» (2007, для симфоджаз оркестра)
 «Восхождение» (Алия) (2007, для биг-бэнда)
 «Мелодия детства» (2007, для кларнета, флейты, гобоя и симфонического оркестра)
 «Весенний дождик» (2007, для симфонического оркестра)
 «Вечер на набережной» (2008, для трубы, тенор саксофона, кларнета, тромбона и симфоджаз оркестра)
 «Однажды» (2008, для биг-бэнда)
 «Память» (Зикарон) (2008, для фортепиано и симфонического оркестра)
 «Маленькая балерина» (2009, для симфонического оркестра)
 «В хорошем настроении» (2007, для биг-бэнда)
 «Сотворение» (2005, для фортепиано и симфонического оркестра)
 «Лунный вальс» (2004, для фортепиано, виброфона и струнного оркестра)
 «Ереванская самба» (2006, для биг-бэнда)
 «Осенние листья» (2009, для фортепиано и симфонического оркестра)
 «Приятное заблуждение» (2009, для фортепиано и симфонического оркестра)

Камерно-инструментальные сочинения 
 «Колыбельная» (2010, для кларнета, гитары, флейты и струнного квартета, с вокалом баса и альта)
 «Напев» (Нигун) (2010, для виолончели или кларнета и камерного струнного оркестра)
 «Ами» Еврейская рапсодия (2012, для скрипки и камерного оркестра; для виолончели и камерного оркестра; для трио скрипки, виолончели и фортепиано; для дуэта скрипки и фортепиано)
 «Весенний дождик» (2007, для камерного струнного оркестра)

Сочинения для фортепиано 
Фортепианные пьесы «in C» (2009—2011)
 «Сотворение»
 «Исход» (Эксодус)
 «Танец Царицы Эстер»
 «МАКАБИ»
 «Суета сует»
 «Мой народ» (Ами)
 «Лилия Якова» (Шошанат Яаков)
 «Маленькая балерина»
 «Лунный вальс»
 «Восхождение» (Алия)
 «Старый Шарманщик»
 «Осенние листья»
 «Память» (Зикарон)
 «Приятное заблуждение»
 «Ереванская самба»

Сочинения для хора 
(2013—2017)
 «Восхождение» (Алия)
 «Исход» (Эксодус)
 «Смешная история» (Майсэ)
 «Колыбельная» 
 «Суета сует»
 «Мелодия детства»
 «Лунный вальс»
 «Старый Шарманщик»
 «Весенний дождик»
 «В хорошен настроении»
 «Вечер на набережной»
 «Однажды...»
 «Осенние листья»
 «Лехаим»

Дискография 
CD
 2003 — «Exodus» («Narek.com», USA) — performed by the Armenian National Radio and TV Sympho-jazz orchestra.
 2008 — «Khalom» («C Digital Print», Armenia) — performed bythe Armenian National Radio and TV Sympho-jazz orchestra.
 2011 — «Piano Pieces „in C“» («C Digital Print», Armenia) — performed by Anahit Nersesyan.
 2013 — «Piano Pieces „in C“» («CDBRAND», Russia) — performed by Hayk Melikyan.
 2013 — «Orchestral Pieces» («CDBRAND», Russia) — 2 set CD «Exodus» & «Khalom» — performed by the Armenian National Radio and TV Sympho-jazz orchestra.
2018 — «Choral Pieces» («TM PRODUCTION», Armenia) — performed by the Yerevan State Chamber Choir.

DVD
 2006 — DVD «Willy Weiner and the best soloists of Armenia» («ROFF Technologies», Russia). The live version of the concert at the Opera & Ballet State Academic Theater dedicated to 50-th anniversary of Willy Weiner’s birthday — performed by the Armenian National Radio and TV Sympho-jazz orchestra.
 2007 — DVD «EXODUS by Willy Weiner» («C Digital Print», Armenia) — Film by Nika Shek about composer’s life and creative activity.
 2007 — DVD «ANGEL ON THE ROOFS» («Kavingrig», Armenia) — Film by Karen Grigoryan dedicated to 120-th anniversary of Marc Chagall’s birthday. All music by Willy Weiner.

Примечания

Ссылки 
 Israel Composers' League
 Мелодии, которые всегда в душе
 К юбилею Eврейской общины
 Еврейский композитор — заслуженный деятель искусств Армении
 Одна судьба — две радости, две боли
 Вилли Вайнер, заслуженный деятель искусств Республики Армения, композитор
 Паспорт его музыки
 Радио «Голос России» — в гостях у Артема Варгафтика в передаче «Московские звезды»
 Еврейский маэстро в Москве
 Музыка маэстро Вилли Вайнера в Израиле
 Еврейский маэстро Вилли Вайнер в Германии
 Концерт в Кельне
 ArmenianCDs — Willy Weiner — «EXODUS»
 Jewish composer stands tall in Armenia
 William Weiner’s music on YouTube

Персоналии по алфавиту
Музыканты по алфавиту
Родившиеся 25 ноября
Родившиеся в 1955 году
Родившиеся в Ереване
Композиторы по алфавиту
Композиторы Армении
Композиторы Израиля
Композиторы XX века
Композиторы XXI века
Скрипачи по алфавиту
Скрипачи СССР
Скрипачи Армении
Певцы и певицы по алфавиту
Певцы и певицы СССР
Певцы и певицы Армении